Лав је појам који се односи на животињу из породице мачака. Појам може такође да се односи на:
 Лав (сазвежђе), једно од сазвежђа у зодијаку
 Лав (астролошки знак), знак у хороскопу
 Лав Толстој, руски писац
 Папа Лав I, римски папа из -{V}- века
 Лав Троцки, руски револуционар
 Кортни Лав, америчка рок певачица
 Лав (филм), аустралијско-британски филм из 2016. године

Такође погледајте 
 списак чланака на српској Википедији чији наслов почиње са Лав